George Smith (1840-1876), orientalista britannico
 George Smith (1876-1915), medagliato britannico di tiro alla fune
 George Smith (1980–), rugbista a 15 australiano
 George Smith (1949-), nuotatore canadese
 George Smith (2004-), nuotatore britannico

Nomi composti 
 George Albert Smith (1864-1959), regista britannico
 George Arthur Smith (1889-1917), calciatore inglese
 George Elwood Smith (1930–), fisico statunitense
 George Mansfield Smith-Cumming (1859-1923), militare e uomo di Stato britannico